Dit is een lijst van planetoïden 91901-92000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91901) - || 1999 VB15 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91902) - || 1999 VU17 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91903) - || 1999 VA19 || 10 november 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| (91904) - || 1999 VW19 || 7 november 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (91905) - || 1999 VB20 || 10 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91906) - || 1999 VE24 || 15 november 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| (91907) Shiho || 1999 VA26 || 13 november 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (91908) - || 1999 VK27 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91909) - || 1999 VZ28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91910) - || 1999 VD29 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91911) - || 1999 VQ29 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91912) - || 1999 VC30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91913) - || 1999 VD30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91914) - || 1999 VD31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91915) - || 1999 VF31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91916) - || 1999 VL31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91917) - || 1999 VT31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91918) - || 1999 VS32 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91919) - || 1999 VE33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91920) - || 1999 VF33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91921) - || 1999 VN33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91922) - || 1999 VP37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91923) - || 1999 VE38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91924) - || 1999 VL38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91925) - || 1999 VM38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91926) - || 1999 VN38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91927) - || 1999 VA39 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91928) - || 1999 VY47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91929) - || 1999 VO48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91930) - || 1999 VT48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91931) - || 1999 VK52 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91932) - || 1999 VT53 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91933) - || 1999 VB54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91934) - || 1999 VM54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91935) - || 1999 VE55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91936) - || 1999 VC57 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91937) - || 1999 VQ58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91938) - || 1999 VB60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91939) - || 1999 VY60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91940) - || 1999 VZ60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91941) - || 1999 VR63 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91942) - || 1999 VV63 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91943) - || 1999 VA64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91944) - || 1999 VO64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91945) - || 1999 VU64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91946) - || 1999 VM65 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91947) - || 1999 VT65 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91948) - || 1999 VV67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91949) - || 1999 VY67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91950) - || 1999 VN68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91951) - || 1999 VS68 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91952) - || 1999 VV70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91953) - || 1999 VS71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91954) - || 1999 VV76 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91955) - || 1999 VK77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91956) - || 1999 VN77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91957) - || 1999 VO78 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91958) - || 1999 VM79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91959) - || 1999 VR79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91960) - || 1999 VA80 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91961) - || 1999 VH80 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91962) - || 1999 VR85 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91963) - || 1999 VB86 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91964) - || 1999 VS88 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91965) - || 1999 VM89 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91966) - || 1999 VP91 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91967) - || 1999 VZ91 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91968) - || 1999 VA92 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91969) - || 1999 VC92 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91970) - || 1999 VK92 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91971) - || 1999 VO92 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91972) - || 1999 VW92 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91973) - || 1999 VL93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91974) - || 1999 VG94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91975) - || 1999 VN94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91976) - || 1999 VD96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91977) - || 1999 VH96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91978) - || 1999 VV96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91979) - || 1999 VU97 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91980) - || 1999 VD98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91981) - || 1999 VB99 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91982) - || 1999 VC102 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91983) - || 1999 VY103 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91984) - || 1999 VE106 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91985) - || 1999 VO113 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91986) - || 1999 VD114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91987) - || 1999 VF114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91988) - || 1999 VL114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91989) - || 1999 VO114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91990) - || 1999 VO115 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91991) - || 1999 VH116 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91992) - || 1999 VD120 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91993) - || 1999 VP122 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91994) - || 1999 VF124 || 6 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91995) - || 1999 VC133 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91996) - || 1999 VG133 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91997) - || 1999 VQ135 || 8 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91998) - || 1999 VE137 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91999) - || 1999 VL139 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92000) - || 1999 VN144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten